Supervielle el término puede referirse a:

Apellido 

 Supervielle (apellido), apellido francés.

Varios 

 Supervielle, primer álbum del músico uruguayo Luciano Supervielle.
 Banco Supervielle, banco argentino.